Agile steht für

 die Behinderten-Selbsthilfeorganisation AGILE Behinderten-Selbsthilfe Schweiz
 den Forschungssatelliten AGILE
 als Kurzform für Agile Softwareentwicklung
 die militärische Rakete AIM-95 Agile
 die Association of Geographic Information Laboratories for Europe

agile steht für

 italienisch agile („beweglich, munter“) oder agilemente, siehe Liste musikalischer Vortragsbezeichnungen